Билир-Юряге () — топоним в России якутского происхождения.

 Билир-Юряге — река, левый приток р. Яна, координаты 68°13'	134°45'
 Билир-Юряге — урочище, на левом берегу р. Южная Наммара,	координаты 62°15'	132°47'
 Билир-Юряге — река, правый приток р. Оттох, координаты 68°15'	122°06'

Примечания